Kuan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pianguan He, vattendrag, Shanxi, 
 Guan Jiang, vattendrag, Guangxi, 
 Guan He (vattendrag i Kina, Jiangsu), 
 Guan He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Dongguan He, vattendrag, Zhejiang, 
 Kou He (vattendrag i Kina), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar